Mutualité peut faire référence à :
 le mutualisme, est un modèle socioéconomique fondé sur la mutualité.

En Belgique 
Le terme mutualité désigne dans le langage courant les caisses d'assurance maladie (nommées organismes assureurs dans la législation sociale belge) chargée du remboursement des frais médicaux dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Historiquement, ce sont des structures qui se sont formées spontanément au niveau local, puis se sont regroupées en fédérations nationales, généralement sur base d'affinités philosophiques.  
 la Mutualité chrétienne;
 la Mutualité neutre;
 la mutualité libérale;
 la mutualité libre;
 la mutualité socialiste (Solidaris);
 la Caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité (CAAMI), qui est l'institution publique de sécurité sociale assumant la même fonction que les mutualités (uniquement pour l'assurance obligatoire).
 la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), réservée à ses agents statutaires.

En France 
 le code de la mutualité régissant les sociétés d'assurance mutuelle (dites « mutuelles ») ;
 la maison de la Mutualité (souvent appelée "la Mutualité" ou "Mutu"), une salle polyvalente parisienne ;
 la Fédération nationale de la mutualité française regroupant les mutuelles santé ;
 l'Union nationale de prévoyance de la Mutualité française regroupant l'ensemble des mutuelles de la Fédération nationale de la mutualité française ;
 la Mutualité sociale agricole, une assurance sociale française, dans le domaine agricole ;
 l'Union nationale des groupements mutualistes solidaires, la tendance minoritaire et oppositionnelle du mutualisme français, elle se réclame du mutualisme ouvrier.
 Maubert - Mutualité, une station de métro de Paris ;